Artemis (Artemida) – w mitologii greckiej bogini łowów i przyrody
 Artemis – planetoida o numerze katalogowym 105
 Artemis – satelita komunikacyjny
 Artemis – operacja wojskowa w Demokratycznej Republice Konga (2003)
 Artemis – robot patrolujący japońskie centrum handlowe i wszczynający alarm (lub przekazujący informacje drogą bezprzewodową na posterunek), gdy zarejestruje coś podejrzanego
 Artemis – powieść Andy'ego Weira
 Artemis – album Lindsey Stirling
 Artemis – program załogowych lotów na Księżyc stworzony przez NASA
 Artemis – program bioinformatyczny służący do obrazowania genomu

Zobacz też 
 Artemis Records – wytwórnia płytowa
 „Artémis” – nazwa francuskich okrętów